Der Kanton Meine au Saintois ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Nancy und Toul, im Département Meurthe-et-Moselle und in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen); sein Hauptort ist Vézelise.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den Kantonen Colombey-les-Belles (31 Gemeinden), Vézelise (31 Gemeinden), Haroué (30 Gemeinden) und Toul-Sud (6 Gemeinden).

Lage 
Der Kanton liegt im Südwesten des Départements Meurthe-et-Moselle.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 98 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der drei Wahlpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Gauthier Brunner/Agnès Marchand (beide PS) gegen Emmanuel Buffard/Christelle Vivot (beide FN) und Claude Deloffre/Brigitte Meyer (beide UMP) mit einem Stimmenanteil von 40,12 % (Wahlbeteiligung: 58,90 %).

Einzelnachweise 

Meineausaintois